Augustin Planque – missionario e presbitero francese
 Bernard Planque – cestista francese